EKU steht für:
 Eastern Kentucky University
 Eberhard Karls Universität Tübingen
 Erste Kulmbacher Actienbrauerei
 European Karate Union, Gründungsname der European Karate Federation
 Evangelische Kirche der Union
 Powiat Kutnowski in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Earliest known use (dt. „früheste bekannte Nutzung“), Stempelungstypisierung bei Briefmarken, von denen kein Ersttagsstempel (Erstausgabedatum) bekannt ist

Eku steht für:
 Eku (Cross River), Kommune in Akamkpa, Cross River (Bundesstaat), Nigeria
 Eku (Delta), Stadt in Delta (Bundesstaat), Nigeria

Ēku steht für:
 Wēku, eine heutzutage eher seltene japanische Waffe

Siehe auch:
 ECU

Abkürzung